Die 1. Divisjon 1979 war die 35. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 17. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 22. April 1979 und endete am 14. Oktober 1979.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Viking Stavanger wurde zum sechsten Mal norwegischer Meister. Außerdem errangen sie den dritten Pokalsieg. Dies war für Viking das erste Double.

Viking führte die Tabelle fast die ganze Saison über an. Bei Halbzeit hatten sie bis zu vier Punkte Vorsprung. Gegen Ende allerdings kamen Start Kristiansand und Moss FK nochmal heran, übernahmen auch kurz die Tabellenführung, aber am Schluss obsiegte dann doch noch Viking.

Von den Aufsteigern Hamarkameratene, Mjøndalen IF und Rosenborg Trondheim konnte sich nur Rosenborg in der 1. Divisjon halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1979

Fußballsaison 1979
Eliteserien-Saison (Fußball)